Хоби (ხობი) — географические названия в Грузии:
 Хоби, или Хобисцкали — река в Грузии.
 Хоби — город на северо-западе Грузии.
 Хоби — грузинский православный монастырь, расположен в окрестностях города Хоби.
 «Хоби» — прежнее название футбольного клуба  из города Хоби.

См. также 
 Гоби (значения)
 Хобби (значения)